

Santa Vitória, une municipalité de l'État du Minas Gerais,
 Santa Vitória do Palmar, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul,

Santa Vitória, une paroisse de la municipalité de Beja,
 Santa Vitória do Ameixial, une paroisse de la municipalité d'Estremoz,

Homonymie de toponyme